Усть-Ламенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область
 Усть-Ламенское сельское поселение — входит в Венгеровский район

Тюменская область
 Усть-Ламенское сельское поселение — входит в Голышмановский район